Slovo Luger má několik významů.

 příjmení
 Georg Luger – Rakouský konstruktér pistole Luger P.08
 Klaus Luger – rakouský politik, starosta Lince

 další významy
 Luger P.08 – německá pistole z 1. světové války
 9 mm Luger – Pistolový náboj